Antti Miettinen (né le  à Hämeenlinna) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière junior 
En 1999, il commence sa carrière en SM-liiga avec le HPK Hämeenlinna. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en .

Carrière professionnel 
Il intègre l'effectif des Stars en 2003. Miettinen passe deux ans dans la Ligue américaine de hockey avant de jouer sa première saison complète dans la LNH lors de la saison 2005-2006 avec les Stars. Le , il signe un contrat de 3 ans et 7 millions de $ avec le Wild du Minnesota. Le , il est réclamé du ballottage par les Jets de Winnipeg. Le , il rejoint la LNA Suisse et le HC Fribourg-Gottéron.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Il est sélectionné pour représenter la Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2006, mais il n'a pas pu y participer en raison d'une blessure au haut du corps. Il fut remplacé par son coéquipier des Stars, Niklas Hagman.

Trophées et honneurs personnels 
2002-2003 dans la SM-liiga:
 nommé dans l'équipe d'étoiles.
 remporte le trophée Lasse-Oksanen.
 remporte le Kultainen kypärä.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 39|| 2|| 1|| 3|| 8|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2000-2001|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 55|| 13|| 11|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 56|| 19|| 37|| 56|| 50|| 8|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2002-2003|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 53|| 25|| 25|| 50|| 54|| 10|| 1|| 7|| 8|| 29
|-
| 2003-2004|| Stars de Dallas|| LNH|| 16|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Grizzlies de l'Utah|| LAH|| 48|| 7|| 23|| 30|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
| 2004-2005|| Bulldogs de Hamilton||  LAH|| 35|| 8|| 20|| 28|| 21|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2005-2006|| Stars de Dallas|| LNH|| 79|| 11|| 20|| 31|| 46|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-  
| 2006-2007|| Stars de Dallas|| LNH|| 74|| 11|| 14|| 25|| 38|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Stars de Dallas|| LNH|| 69|| 15|| 19|| 34|| 34|| 15|| 1|| 1|| 2|| 0
|-  
| 2008-2009|| Wild du Minnesota|| LNH|| 82|| 15|| 29|| 44|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Wild du Minnesota|| LNH||79 ||20 ||22 ||42|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 ||Wild du Minnesota ||LNH || 73|| 16|| 19|| 35|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ak Bars Kazan || KHL || 20|| 2|| 6|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Jets de Winnipeg ||LNH ||45 ||5 ||8 ||13 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 15 || 4 || 4 || 8 || 10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || Jets de Winnipeg ||LNH || 22 || 3 || 2 || 5 || 2||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 34|| 7|| 15|| 22|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin || DEL ||48||11||18||29||22||3||2||0||2||4
|-
| 2015-2016|| HPK Hämeenlinna|| Liiga|| 34|| 7|| 11|| 18|| 24|| -|| -|| -|| -|| -

| 539 || 97 || 133 || 230 || 234 ||24 ||2 ||3 ||5 ||10

Au niveau international 

| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior ||7||4||1||5||2|| -2|| align="left"| Septième place
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde ||7||4||1||5||2|| +3|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde ||6||0||1||1||0|| -1|| align="left"| Sixième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde ||9||2||2||4||10|| 0|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde ||8||1||1||2||6|| 0|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde ||7||3||5||8||6||+1||align="left"| Cinquième place
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -3|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 2|| 2||4||+2||align="left"| Sixième place

Références 

Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Naissance en juillet 1980
Naissance à Hämeenlinna
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Jets de Winnipeg
Médaillé de bronze olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Eisbären Berlin
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen